Deux sous-marins différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Sälen, d’après la localité de Sälen dans la province de Dalécarlie : 
 Le , un sous-marin de  lancé en 1918 et détruit en 1943.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1954 et détruit en 1980.

Notes et références